Ива́н Дорофе́евич Чистяко́в (1843—1877) — русский ботаник, возглавлял кафедру морфологии и систематики растений Московского университета с 1870 по 1873 год (профессор с 1871 года) и Ботанический сад университета с 1870 по 1874 год.

Основоположник московской школы эмбриологов и цитологов растений.

Выбившийся из нищеты и доведший себя постоянными лишениями ради науки к 30 годам до чахотки, Чистяков посвятил свои последние годы разгадке роли ядра в процессе деления клетки, одним из первых наблюдал и описал в 1874 году митоз у растений.

Биография 
Родился  года в семье штаб-лекаря Моздокского казачьего полка в станице Наурская (Ингушетия). Детство Чистякова прошло в Сызрани. Учился в Симбирской гимназии, окончив которую в 1862 году, по желанию отца, поступил на историко-филологический факультет Казанского университета, но уже в следующем году перешёл на 1-й курс естественного отделения физико-математического факультета Московского университета. В 1868 году за выпускное сочинение «Семейство каперсовых, крестоцветных, дымянковых и маковых, их отношения друг к другу и место в системе» получил золотую медаль и был оставлен на два года при университете для приготовлений к профессорскому званию. Был учеником Н. Н. Кауфмана, которого и сменил в 1870 году на посту директора Ботанического сада университета. В 1870 году сдал магистерский экзамен и начал преподавать в университете анатомию и физиологию растений в качестве «стороннего преподавателя».

В 1871 году защитил магистерскую диссертацию «Об органогенезисе маковых» и был избран (в марте утверждён) доцентом университета по кафедре ботаники. В отм же году защитил докторскую диссертацию «История развития спорангиев и спор у высших тайнобрачных, пыльников и пыльцы у явнобрачных». В сентябре 1872 года был утверждён экстраординарным профессором и вскоре отправился на 2 года за границу, где занимался анатомией и физиологией клетки; несколько его статей были напечатаны во французских, немецких и итальянских журналах. За границей у него появились первые признаки туберкулёза.

В 1874 году Чистяков открыл процессы равномерного распределения ядерного вещества, наблюдаемые при делении клеток у высших растений (это открытие нередко ошибочно приписывается немецким учёным Э. Страсбургеру и В. Флеммингу). Открытие Чистякова было опубликовано в 1874—1875 годах в ботанических журналах на итальянском и немецком языках и сделалось достоянием учёного мира. Страсбургер, истолковав описанное Чистяковым явление как процесс, с которым связана наследственная передача дочерним клеткам особенностей материнской клетки, пытался приписать себе первенство открытия, но печатные работы Чистякова сохранили приоритет за ним.

Летом 1874 года лечился кумысом в Самаре, осенью приступил к преподаванию в Московском университете, весной 1875 году уехал в Италию на лечение, которое не дало результатов и  года он скончался в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище; могила утрачена.

Научные труды 
 Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Cuticula
 Versuch einer vergleichend-anatomischen Untersuchung des Stengels einiger Lemnaceen
 Matériaux pour servir à l’histoire de la cellule végétale
 Beiträge zur Physiologie der Pflanzenzelle

Примечания

Литература 
 
 
 Чистяков, Иван Дорофеевич

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи
Выпускники Симбирской гимназии
Умершие от туберкулёза
Похороненные на Ваганьковском кладбище, чьи могилы утрачены